Canada
Divisione No. 17 – divisione censuaria dell'Alberta
Divisione No. 17 – divisione censuaria del Manitoba
Divisione No. 17 – divisione censuaria del Saskatchewan